Elberfeld – dzielnica miasta Wuppertal w Niemczech; do 1929 roku Elberfeld było samodzielnym miastem
 Elberfeld – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Indiana